Braunense – abitanti di Braúna
Braunense – abitanti di Braúnas